Kylie: The Albums 2000–2010 е box set албум на австралийската певица Кайли Миноуг. Той включва дискове от албумите от Light Years до Aphrodite.

Списък с песните 
 CD 1
 „Spinning Around“ – 3:27
 „On a Night Like This“ – 3:33
 „So Now Goodbye“ – 3:37
 „Disco Down“ – 3:57
 „Loveboat“ – 4:10
 „Koocachoo“ – 4:00
 „Your Disco Needs You“ – 3:33
 „Please Stay“ – 4:08
 „Bittersweet Goodbye“ – 3:43
 „Butterfly“ – 4:09
 „Under the Influence of Love“ – 3:32
 „I'm So High“ – 3:33
 „Kids“ (с Роби Уилямс) – 4:20
 „Light Years“ – 4:47

 CD 2
 „More More More“ – 4:40
 „Love at First Sight“ – 3:57
 „Can't Get You Out of My Head“ – 3:49
 „Fever“ – 3:30
 „Give It to Me“ – 2:48
 „Fragile“ – 3:44
 „Come into My World“ – 4:30
 „In Your Eyes“ – 3:18
 „Dancefloor“ – 3:25
 „Love Affair“ – 3:47
 „Your Love“ – 3:47
 „Burning Up“ – 3:59

 CD 3
 „Slow“ – 3:15
 „Still Standing“ – 3:39
 „Secret (Take You Home)“ – 3:17
 „Promises“ – 3:16
 „Sweet Music“ – 4:11
 „Red Blooded Woman“ – 4:21
 „Chocolate“ – 5:00
 „Obsession“ – 3:31
 „I Feel For You“ – 4:19
 „Someday“ – 4:18
 „Loving Days“ – 4:26
 „After Dark“ – 4:10

 CD 4
 „2 Hearts“ – 2:52
 „Like a Drug“ – 3:16
 „In My Arms“ – 3:32
 „Speakerphone“ – 3:54
 „Sensitized“ – 3:55
 „Heart Beat Rock“ – 3:19
 „The One“ – 4:05
 „No More Rain“ – 4:02
 „All I See“ – 3:03
 „Stars“ – 3:42
 „Wow“ – 3:12
 „Nu-di-ty“ – 3:02
 „Cosmic“ – 3:08

 CD 5
 „All the Lovers“ – 3:20
 „Get Outta My Way“ – 3:39
 „Put Your Hands Up (If You Feel Love)“ – 3:37
 „Closer“ – 3:09
 „Everything Is Beautiful“ – 3:26
 „Aphrodite“ – 3:46
 „Illusion“ – 3:22
 „Better Than Today“ – 3:25
 „Too Much“ – 3:16
 „Cupid Boy“ – 4:27
 „Looking for an Angel“ – 3:50
 „Can't Beat the Feeling“ – 4:09

Външни препратки 
 Официален сайт 

Албуми на Кайли Миноуг
Музикални албуми от 2011 година